

Presentación previa 
El estadounidense Denis Kudla fue el campeón defensor. No pudo defender su título ya que decidió no participar en esta edición

El estadounidense Michael Russell es el nuevo campeón del torneo, tras derrotar en la final al canadiense Peter Polansky por 7–5, 2–6, 7–65.

Cabezas de serie 

 Tim Smyczek (Primera ronda)
 Somdev Devvarman (Cuartos de final)
 'Michael Russell (Campeón)
 Donald Young (Cuartos de final)

<ol start="5">
  Rajeev Ram ''(Segunda ronda)
  Alex Kuznetsov ''(Primera ronda)
  Rhyne Williams ''(Semifinales)
  Steve Johnson (Primera ronda)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Rondas finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Charlottesville 2013